Rubiales – ordine botanico appartenente alla classe Magnoliopsida, non più ritenuto valido dalla moderna classificazione APG IV
Rubiales – località spagnola nella provincia di Teruel
Luis Rubiales – calciatore e dirigente sportivo spagnolo
Pilar Rubiales – cestista spagnola